„Five Hours“ е сингъл издаден през 7 април 2014 г., извън албума, на американски музикален продуцент Deorro.

Класациите

Източници

Външни препратки 
 

Песни на Deorro
Сингли от 2014 година